William Larrabee kan syfta på:

William Larrabee (guvernör)
William Larrabee (kongressledamot)